Slovo Dolce má více významů:

 místopisná jména
 Dolce – obec v okrese Plzeň-jih, Plzeňský kraj
 Dolce (Jesenice) – část obce Jesenice v okrese Příbram, Středočeský kraj
 Dolní Dolce – část města Jaroměř v okrese Náchod, Královéhradecký kraj
 Horní Dolce – část obce Zaloňov v okrese Náchod, Královéhradecký kraj

další významy
 Domenico Dolce (* 1958), italský módní návrhář, spoluzakladatel módní značky Dolce & Gabbana
 Dolce Gusto, kapslový kávovar od firmy Krups
 Dolce stil novo, italský literární proud (13. až 15. století)

Externí odkazy